

Persone
Caroline Flack – giornalista britannica
Edwin Flack – atleta e tennista australiano
Layne Flack – giocatore di poker statunitense
Martin Flack – medico e fisiologo inglese
Roberta Flack – cantante e pianista statunitense

Altro
Flick – addetto stampa
Don Flack – personaggio protagonista della serie televisiva CSI: NY
Test di Flack – esame medico